Köser steht für:
 H. Köser, deutsches Handelsunternehmen

Personen:
 Johann Hinrich Köser (1835–1921), deutsch-englischer Unternehmer